Lesuire est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Mathurin Fidèle Lesuire (1764-1832), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Robert-Martin Lesuire (1737-1815), homme de lettres français.

Homonymie de patronyme